Municipio de Limestone puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Limestone (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Limestone (condado de Buncombe, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Buncombe.
 Municipio de Limestone (condado de Duplin, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Duplin.
 Municipio de Limestone (condado de Kankakee, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Kankakee.
 Municipio de Limestone (condado de Peoria, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Peoria.
 Municipio de Limestone (condado de Jewell, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Jewell.
 Municipio de Limestone (condado de Alger, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Alger.
 Municipio de Limestone (condado de Lincoln, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Lincoln.
 Municipio de Limestone (condado de Clarion, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Clarion.
 Municipio de Limestone (condado de Lycoming, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lycoming.
 Municipio de Limestone (condado de Montour, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Montour.
 Municipio de Limestone (condado de Union, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Union.
 Municipio de Limestone (condado de Warren, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Warren.